Сосновое, иначе Хурлана — озеро, находится в долине реки Абакан, в южной части Койбальской степи (Бейский район Хакасии) в 18 км восточнее села Кирба.

Площадь водосборного бассейна озера — 39 км². В середине XX века площадь озера была равна 1,1 км², но с тех пор она увеличилась на порядок и равняется 11 км². Ныне располагается на высоте 296,5 метра над уровнем моря. К югу от озера располагается горный массив, к северу — Койбальский магистральный канал, куда впадает ручей, вытекающий из западной части озера. По северному берегу проходит железнодорожная ветка.

Примечания

Литература 
 Покровский. Д. С. и другие. Подземные воды Республики Хакасия и водоснабжение населения, Омск: Изд-во НТЛ. 2001.
 Энциклопедия Республики Хакасия: [в 2 т.] / Правительство Респ. Хакасия; [науч.-ред. совет.: В. А. Кузьмин (пред.) и др.]. — Красноярск: Поликор, 2008. Т. 2: [О — Я]. 320 с.: илл. С. 79. ISBN 978-5-91502-008-4. — С. 149.

Бассейн Енисея
Озёра Бейского района